Confederation Park ist der Name folgender Parks in Kanada:

 Confederation Park (Calgary), Alberta
 Confederation Park (Ottawa), Ontario
 Confederation Park (Saskatoon), Saskatchewan